Palau is verdeeld in zestien administratieve regio's, die staten worden genoemd. Zij zijn vergelijkbaar met gemeenten, wat tot 1984 ook hun benaming was. De Chelbachebeilanden (Rock Islands) vallen buiten deze indeling: zij behoren tot geen enkele Palause staat.

Zie ook
 Lijst van vlaggen van Palause deelgebieden
 ISO 3166-2:PW

Noten